Mononoke bezeichnet:

 Figuren aus der japanischen Mythologie, siehe Yōkai
 Prinzessin Mononoke, einen Anime-Film des Studio Ghibli aus dem Jahr 1997
 Mononoke (Anime), eine Anime-Serie aus dem Jahr 2007